Tarnat ist der Familienname folgender Personen:

Michael Tarnat (* 1969), deutscher Fußballspieler
Niklas Tarnat (* 1998), deutscher Fußballspieler